

Toponymie 
 Phasis, nom antique de Poti, une ville portuaire de Colchide (actuelle Géorgie).
 Phasis ou Phase, nom antique du fleuve Rioni, en Colchide (actuelle Géorgie).

Mythologie grecque 
 Phasis, un fils d'Hélios devenu dieu-fleuve dans la mythologie grecque.